Мышастый, Валерий Владимирович (1940—1988) — советский актёр.
 Мышастый, Константин Никифорович (1910—1955) — Герой Социалистического Труда.